Rhodacme är ett släkte av snäckor. Rhodacme ingår i familjen Ancylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
Rhodacme